Dorsze bezeichnet zwei Dörfer in der polnischen Wojewodschaft Ermland-Masuren:

 Dorsze (Kowale Oleckie), Dorf im Powiat Olecki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Dorschen, Kreis Goldap, Ostpreußen
 Dorsze (Kalinowo), Dorf im Powiat Ełcki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Dorschen, Kreis Lyck, Ostpreußen